Прови́нция Аюттха́я () — является одной из провинций (Чангват) в центральной части Таиланда. Административный центр провинции — город Аюттхая расположена в центральной части провинции Аюттхая, около 70 километров к северу от современной столицы Бангкока.

Географическое положение 
Провинция Аюттхая располагается на равнинной территории, в долине реки Чаупхрая, которая является основным источником водных ресурсов региона.
Реки Лопбури и Пасак способствуют получению большого урожая риса.

Благодаря своему центральному месторасположению, в общей сложности восемь дорог проходит через провинцию Аюттхая.

Климат 
Климат Аюттхаи делится на три сезона:
 Сухой сезон: март — май;
 Дождливый сезон: июнь — октябрь;
 Прохладный сезон: ноябрь — февраль.
Разница в температуре воздуха между прохладным и дождливым сезонами не велика и состоит только в количестве осадков. В течение года столбик термометра держится на отметке +26 — +30 °C. В сезон дождей джунгли несколько меняют окраску, а небо над провинцией на несколько месяцев становится пасмурным.

История 
Название провинции происходит от названия Айодхая из эпоса Рамаяна. На печати региона изображена хижина и растущее позади него дерево. По преданию, король Раматхибоди нашел на этой территории красивейшие раковины, и таким образом выбрал эту землю в качестве места постройки будущей столицы. Он положил раковину на пьедестал, а вокруг неё была построена хижина.

Аюттхая является главным историческим наследием Таиланда. На протяжении 416 лет, на её территории находилось древнее царство Аютия существовавшее на землях Сиама с 1351 по 1767 год.

Долгое время бирманцы завидовали роскоши и процветанию молодого государства и после регулярных, но неудачных набегов на столицу Аютии, в 1767 году, наконец, разрушили её до основания.

За всё время существования Аюттхаи, сменилось 35 королей из 5 династий. Королевство было крупным как экономическим, торговым, так и деловым центром востока, а столица древнего царства в те времена считалась одной из самых больших на земле.

Выдающимися правителями Аюттхаи являются король Наресуан Великий, который освободил Аюттхаю от бирманской оккупации, и король Нарай Великий, который налаживал дипломатические связи с Францией. Время его правления стало золотым веком расцвета культуры. Здесь до сих пор находится буддийский колледж IBSC, входящий в старейший буддийский университет Таиланда .

Давняя история и обилие достопримечательностей в сочетании с ценными религиозными объектами былых эпох, являются теми составляющими, которые позволяют считать эту провинцию истоком возникновения всей тайской культуры и традиций на берегах Сиама. Сейчас, в исторической части города Аюттхая лежит древний археологический комплекс, состоящий из дворцов, храмов и оборонительных сооружений, датированных средними веками прошлого тысячелетия.

Исторический комплекс Аюттхаи включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Административное деление 

Общая площадь провинции Аюттхая 2 556,6 км² и административно делится на 16 районов (ампхе):
 Пхранаконсриаюттхая́ — Phra Nakhon Si Ayutthaya (พระนครศรีอยุธยา)
 Тхарыа — Tha Ruea (ท่าเรือ)
 Накхонлуанг — Nakhon Luang (นครหลวง)
 Бангсай (1404) — Bang Sai (บางไทร)
 Бангбан — Bang Ban (บางบาล)
 Бангпаин — Bang Pa-in (บางปะอิน)
 Бангпахан — Bang Pahan (บางปะหัน)
 Пхакхай — Phak Hai (ผักไห่)
 Пхачи — Phachi (ภาชี)
 Латбуалуанг — Lat Bua Luang (ลาดบัวหลวง)
 Вангной — Wang Noi (วังน้อย)
 Сена — Sena (เสนา)
 Бангсай (1413) — Bang Sai (บางซ้าย)
 Утхай — Uthai (อุทัย)
 Махарат — Maha Rat (มหาราช)
 Банпхрэ́ — Ban Phraek (บ้านแพรก)

Достопримечательности 
Чеди Пхукхао Тхонг — 80-метровый храм, находящийся в 2 км к северо-востоку от города. Первоначально он был построен в стиле монов, королём Бирмы в честь захвата Аюттайи в 1569 году. Но, когда независимость Аюттайи была восстановлена, король Наресуан в 1584 году, велел перестроить храм в тайском стиле.

Дом Кхум Кхун Пэн (Khum Khun Phaen) — дом, построенный в традиционном тайском стиле, соответствующий описаниям в популярных тайский литературных произведениях.

Ват Чайваттханарам — храм, построенный по приказу короля Прасаттхонга на берегу реки Чаупхрая. Большей красотой выделялась главная ступа, построенная в кхмерском стиле.

Ват Пхананченг — храм находится к югу от города. Был построен за 26 лет до основания Аюттайи.

Ват Сувандарарам (Wat Suwan Dara Ram) — храм, расположенный на юго-востоке города. Фреска на передней его стене показывает изображение Будды подчиняющего зло. Здесь хранится изображение короля Наресуана Великого, которая является шедевром, копии которой находятся в нескольких местах по всему миру.

Ват Яй Чаймонгкхон (Wat Yai Chaimongkhon) — построен в 1357 г. королём Раматхибоди I (У Тхонгом) для медитации. Храм расположен за пределами города на юго-востоке в том же направлении, что и железнодорожная станция.

Ват На Пхрамен или На Пхрамеру — построен в старо-тайском стиле, находится напротив Королевского Дворца на берегу канала Сабуа. Дата строительства неизвестна.

Ват Пхра Махатхат — храм, построенный в 1384 году и полностью разрушен во времена падения Аюттхаи. Во время археологических раскопок было найдено несколько золотых статуэток Будды, изображения, предметы из золота, рубинов и хрусталя.

Ват Пхрарам — храм, находящийся за пределами Королевского Дворца и внешне похож на большой початок кукурузы, украшенный различными мифическими изображениями.

Ват Пхрасисанпхет — главный храм на территории королевского дворца Гранд Палас.

Ват Ратчабурана Храм, построенный по приказу короля Бороморача II после свержения Сиамом кхмерской столицы. Здесь было собрано всё богатство, завоеванное в ходе войны.

Ват Сенасанарам древний храм, находящийся под покровительством королевской семьи. Одно время здесь была школа для тайских детей, но в 1902 Министерство Образования Таиланда решило это отменить.

Вихам Пхра Монгкхон Бопхит: Храм, где хранится позолоченная статуя Будды с чёрными перламутровыми глазами, сидящего в позе медитации. Во время падения Аюттхаи, здание было полностью разрушено пожаром.

Гранд Палас () — дворец построенный королём Раматхибоди I (У Тхонгом), расположенный неподалеку от городской стены. В прошлом в этом дворце проживал каждый из правителей Аюттхаи. Сейчас это место называют «Древний Дворец». Во время правления последующих королей было построено несколько новых зданий. Большинство строений было полностью уничтожено нашествием бирманцев, в 1767 году, остались только кирпичный фундамент, столбы и небольшие фрагменты стен.

Дворец Бангпаин — дворец, построенный королём Прасат Тхонгом, но в дальнейшеми использовался как резиденция для более поздних правителей Аюттайи. Находится в 18 км к югу от Аюттайи.

Дворец Чан Касем — дворец, построенный во время правления 17 монарха Аюттхаи, короля Маха Таммарача, для своего сына, короля Наресуана. Дворец был полностью разрушен в 1767 г. бирманским нашествием и в течение длительного времени соответствующие ремонтные работы не проводились.
В XIX веке по приказу короля Рама IV дворец был отреставрирован и в дальнейшем использовал его в качестве своей резиденции во время визитов в Аюттхаю. Сегодня, во дворце располагается национальный музей, демонстрирующий посетителям фарфор, старинное оружие, личные вещи из повседневной жизни короля Рама IV, изображения Будды, скульптуры и поминальные таблички разных времён.

Исторический исследовательский центр — национальный научно-исследовательский институт, посвященный Аюттхайскому периоду. Исторический исследовательский центр отвечает за Музей истории Аюттхаи, который занимается реконструкцией экспонатов. На территории Центра расположена библиотека хранящая исторические данные о древнем городе.

Национальный музей Чао Сэм Прайя () — музей, в котором хранятся античные бронзовые изображения Будды, статуи из золота украшенные драгоценными камнями, знаменитые резные панно и местные артефакты. В музее собраны предметы искусства, созданные более 500 лет назад.

Португальская деревня — место компактного поселения португальцев, проживавших в Аюттхае с 1151 года, находится на западном берегу реки Чаупхрая к югу от города. Португальцы были первыми европейцами, посетившими этот регион. Археологами во время раскопок было найдено множество исторически важных артефактов: человеческие скелеты, табак, трубы, монеты и аксессуары, необходимые для религиозных церемоний.

Суан Сомдет — общественный парк, описанных в тайской литературе. На территории парка расположено множество археологических памятников, сохранившихся до наших времён.

Центр народных искусств и ремёсел Bang Sai Royal () — центр площадью в 14 гектаров, в котором фермеры из сельских районов проходят обучение народных искусств и ремесел.
В Центре Народных Искусств и Ремесел представлены в большом количестве разнообразные примеры тайских народных мастеров, том числе плетение, ткачество, искусственные цветы, тканого шелка и хлопка ручной работы, резьбу по дереву, тайских кукол и мебель.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Аюттхаи
Официальный сайт провинции